

Aziende
 Tönnies – azienda alimentare tedesca

Persone
 Clemens Tönnies – dirigente sportivo e imprenditore tedesco
 Ferdinand Tönnies – sociologo tedesco
 Michael Tönnies – calciatore tedesco